Superligaen 2021/2022 var den 32:a säsongen av Superligaen sedan starten. Regerande mästare inför säsongen var Brøndby IF från Brøndby.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Se även
 1. division 2021/2022
 2. division 2021/2022
 Betrideildin 2021 2022 (färöiska ligan)

Källor
 DBU.dk
 danskbodfold.com

2021 i Danmark
2022 i Danmark
Fotbollssäsongen 2021/2022
2021/2022